Bolesław Smulikowski (1911-1939) – zoolog
 Julian Smulikowski (1880-1934) – działacz socjalistyczny
 Kazimierz Smulikowski (1900-1987) – geolog

Polskie nazwiska